Franciaország
Orival, település Charente megyében
Orival, település Seine-Maritime megyében